Eastington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Eastington, hameau du Devon
Eastington, hameau près de Northleach, Gloucestershire
Eastington, village du district de Stroud, Gloucestershire

Voir aussi

Homonymie de toponyme